Stożne ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 eines Dorfes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Kreis Ełk, Gemeinde Kalinowo, deutsch ehemals Stosznen, später Sprindenau, siehe Stożne (Kalinowo)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Kreis Olecko, Gemeinde Kowale Oleckie, deutsch ehemals Stoosznen, später Stosnau, siehe Stożne (Kowale Oleckie)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Lebus, Kreis und Gemeinde Zielona Góra, deutsch Sucha, später Zauche, siehe Stożne (Zielona Góra)